Die Qatar Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Januar 2002 bis 4. Januar 2003 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden mit den AAPT Championships in Adelaide und den Tata Open in Chennai zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Qatar Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Marokkaner Younes El Aynaoui, der in diesem Jahr als Dritter der Setzliste erneut bis ins Halbfinale vordrang. Dort verlor er gegen den ungesetzten Stefan Koubek, der sich letztlich auch gegen Jan-Michael Gambill im Finale durchsetzte und seinen dritten und letzten Karrieretitel gewann. Gambill stand das letzte Mal in seiner Karriere in einem Finale.
Im Doppel siegten Donald Johnson und Jared Palmer im Vorjahr, die beide nicht erneut antraten. Die beide topgesetzten Paarungen Mark Knowles und Daniel Nestor sowie Martin Damm und Cyril Suk standen sich im Finale gegenüber. Für Knowles war es bereits das vierte, für Nestor das dritte Finale in Doha. Sie unterlagen aber schließlich den Tschechen, die ihren sechsten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Preisgeld betrug 975.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.000.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 28 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 19 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Doha